Intibucá kan syfta på:

Honduras 

 Departamento de Intibucá, departement, 
 Intibucá (kommun), Departamento de Intibucá, 
 Intibucá (ort), Departamento de Intibucá,